Русла́н Євге́нович Єліза́р'єв (  — ) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1971 року в селі Сокіл Рожищенського району, у своєму селі закінчив середню школу. Проходив строкову військову службу в РА СРСР, служив у Туркестанському військовому окрузі. Проживав з родиною у місті Луцьк.

Мобілізований 11 березня 2015 року, пройшов навчання на Рівненському полігоні; молодший сержант, військовослужбовець 15-ї окремої понтонної роти, в/ч пп В5341, радіотелефоніст.

30 листопада 2015-го помер в розташуванні базового табору 15-ї окремої понтонної роти поблизу села Приазовське Мангушського району.

4 грудня 2015 року похований в селі Сокіл Волинської області.

Без Руслана лишилися батьки, дружина, троє неповнолітніх дітей — дві доньки та найменший синочок (2010 р.н.)

Нагороди та вшанування 
 24 лютого 2017 року в селі Сокіл на будівлі ЗОШ відкрито та освячено меморіальну дошку Руслану Єлізар'єву.

Джерела 
 Український Меморіал
 Книга пам'яті 

Уродженці Рожищенського району
Померли в Мангушському районі
Поховані в Рожищенському районі